Реч чанак може да се односи на:
посуду
особе
Ненад Чанак, српски политичар
Милан Чанак, професор Пољопривредног факултета у Новом Саду
Максим Чанак, војно лице
градови и државе 
Чанак, скраћени назив за град Чанакале
Чанак (Плитвичка Језера), насељено мјесто у општини Плитвичка Језера, Лика, Република Хрватска